Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Filippini che ha battuto in finale Jason Stoltenberg 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Michael Chang (primo turno)
 Jonas Björkman (secondo turno)
 Jim Courier (primo turno)
 Andre Agassi (secondo turno)

 Petr Korda (quarti di finale)
 Alex O'Brien (secondo turno)
 Jason Stoltenberg (finale)
 Chris Woodruff (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verizon Tennis Challenge 1997